

Geografie 

 Lesko (stad), een plaats in Polen
 Lesko (gemeente), een stad- en landgemeente in Polen
 Lesko (district), een district in Polen

Achternaam van personen 

 Anna Lesko, een Moldavisch-Roemeense zangeres
 Robert Lesko, een Amerikaanse acteur

Organisaties 

 LESKO (orkest), het Leids Studenten Kamer Orkest